

Geografia 
 Veliž – cittadina della Russia europea

Persone 
 Álvaro Véliz – cantante e compositore cileno
 Bismarck Veliz – calciatore nicaraguense
 Carlos Véliz – pesista cubano
 Leonardo Véliz – ex calciatore cileno